Monetchet Nahi (1965. november 6.) elefántcsontparti nemzetközi labdarúgó-játékvezető. Teljes neve: Nahi Monetchet Leonard.

Pályafutása

Labdarúgó-játékvezetőként

Nemzeti játékvezetés 
Pályafutása során hazája legfelső szintű labdarúgó-bajnokságának játékvezetője lett. A nemzeti játékvezetéstől  2010-ben vonult vissza, a FIFA 45 éves korhatárát elérve.

Nemzetközi játékvezetés 
Az Elefántcsontparti labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága 1999-ben terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bíróinak keretébe. Több nemzetek közötti válogatott- és klubmérkőzést vezetett. A nemzetközi játékvezetéstől  2010-ben vonult vissza, a FIFA 45 éves korhatárát elérve.

Touloni Ifjúsági Torna 
2008-ban Franciaországban, 8 ország csapatának részvételével rendezték a 23 éven aluliak nemzetközi tornáját, ahol a Franciaország–Japán (1:2) csoportmérkőzést irányította.

Vezetett mérkőzéseinek száma:  1

Források 
 http://www.fifa.com/aboutfifa/developing/refereeing/association=civ/peoplekind=ref.html 
 http://www.worldreferee.com/site/copy.php?linkID=1412&linkType=referee&contextType=bio
 http://www.footballdatabase.eu/football.arbitres.monetchet.nahi.623.en.html
 http://www.worldfootball.net/schiedsrichter_profil/monetchet-nahi/

Elefántcsontparti labdarúgó-játékvezetők
1965-ben született személyek
Élő személyek